Sinornithoides youngi es la única especie conocida del género extinto Sinornithoides ("con forma de ave china") de dinosaurio terópodo trodóntido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace 113 millones de años, en el Albiense, en lo que hoy es Asia.

Descripción

Sinornithoides es un troodóntido, un grupo de maniraptoranos gráciles pequeños, parecidos a pájaros. Todos los troodóntidos tienen muchas características únicas del cráneo, como dientes poco espaciados en la mandíbula inferior y una gran cantidad de dientes. Los troodóntidos tienen garras en forma de hoz y manos de raptor y algunos de los cocientes de encefalización no aviar más altos, lo que significa que tenían un comportamiento complejo y tenían sentidos agudos. En 2010, Gregory S. Paul estimó su longitud corporal en 1,1 metros y su peso en 2,5 kilogramos. Probablemente comía invertebrados y otras presas pequeñas.

El cráneo de Sinornithoides es alargado y puntiagudo. Sin embargo, la cabeza es relativamente corta en comparación con el cuerpo en su conjunto. El praemaxilla es corto. Hay una fenestra promaxilar, una pequeña abertura en la parte frontal del lado del maxilar, que es poco común entre los troodóntidos. Hay cuatro dientes premaxilares y unos veintitrés dientes maxilares. Los dientes superiores no tienen estrías en su borde frontal. Los dentículos del borde posterior curvado cóncavamente son pequeños. Los dientes maxilares son bastante recurvados. El hueso lagrimal carece de canal neumático. En la caja del cráneo, el receso subótico es grande. Las puntas de las mandíbulas inferiores no se curvan entre sí, sino que se tocan en sus lados internos. La fenestra mandibular externa es grande. Los dientes dentarios de la mandíbula inferior son bastante puntiagudos y no tienen dentículos del borde frontal; su borde trasero es muy recto. El holotipo conserva una fúrcula y una canasta de quince pares de gastralia . Los brazos están poco desarrollados, con un húmero y un cúbito delgados. La parte superior frontal del tercer metatarsiano no está completamente cubierta por el segundo y el cuarto metatarsianos. La garra en forma de hoz del segundo dedo del pie es relativamente grande y larga para un troodóntido.

Descubrimiento e investigación

En 1988, una expedición chino-canadiense descubrió los restos de un pequeño terópodo cerca de Huamuxiao, en la cuenca de Ordos en Mongolia Interior China. Sinornithoides youngi, la especie tipo , fue nombrada y descrita entre  1993 y 1994 por Dale Russell y Dong Zhiming basándose en este espécimen fósil de la Formación Ejinhoro del Cretácico Inferior. El nombre genérico se deriva del latín Sinae , "chino" y del griego ὄρνις, ornis , "pájaro" y ~ειδής, ~eides, un sufijo que significa "~como", en referencia a la estructura parecida a un pájaro. El nombre específico honra a Yang Zhongjian.

Está representado por un holotipo, IVPP V9612, un esqueleto casi completo con cráneo, articulado y casi completo excepto por el techo del cráneo, algunas vértebras cervicales y muchas dorsales, junto con algunos otros elementos esqueléticos referidos. El holotipo se conserva prácticamente en la misma posición de reposo que otro fósil de troodóntido, Mei long, con el hocico metido debajo de la mano izquierda. Representa un individuo subadulto.

Clasificación
En 1994, Sinornithoides era uno de los troodóntidos más completamente conocidos, especialmente en lo que respecta al paladar, pero la falta de material fósil suficiente para con que compararlo llevó a Russell y Dong a no indicar ningún rasgo diagnóstico, aunque fue asignado a Troodontidae.

Filogenia
Una posible posición de Sinornithoides en el árbol evolutivo de los Paraves se muestra por el cladograma a continuación, siguiendo un análisis de 2012 por Turner, Makovicky y Norell.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Troodontidae en Thescelosaurus!

Troodontidae
Dinosaurios del Cretácico Inferior
Dinosaurios de Asia